O Kedushá () é tradicionalmente a terceira parte da oração central na liturgia judaica, o Amidá. 

Judaísmo